Департамент Крус-дель-Эхе  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Крус-дель-Эхе.

История 
Изначально эти земли входили в состав департамента Пунилья. В 1856 году указом губернатора  северная часть департамента Пунилья была выделена в отдельный департамент, получивший название Крус-дель-Эхе.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Катамарка
на северо-востоке — с департаментом Исчилин
на востоке — с департаментом Пунилья
на юге — с департаментом Сан-Альберто
на юго-западе — с департаментом Почо
на западе — с департаментом Минас
на северо-западе — c провинцией Ла-Риоха

Административное деление

Муниципалитеты
Крус-дель-Эхе
Сан-Маркос-Сьеррас
Серресуэла
Вилья-де-Сото

Коммуны
Альто-де-Лос-Кебрачос
Баньядо-де-Сото
Крус-де-Канья
Эль-Брете
Гуанако-Муэрто
Ла-Батеа
Ла-Игера
Лас-Каньядас
Лас-Плаяс
Лос-Чаньяритос
Медия-Наранха
Пасо-Вьехо
Тукламе

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова